Кузман (Козма) Христов Шапарданов е български просветен деец на късното българско възраждане в Македония.

Биография 
Шапарданов е роден в 1849 година в костурското българско село Българска Блаца, тогава в Османската империя, днес Оксиес в Гърция. В 1877 - 1878 година учителства в тракийския град Фере. В 1878 година е заподозрян в сътрудничество с настъпващите руски войски и е затворен. След освобождаването му учителства в село Церово. В 1883 - 1884 година е учител в Смърдеш. В 1885 - 1886 година заедно с другите български учители в Костурско - костурските Търпо Поповски и Григорий Бейдов, хрупищкият Апостол Калоянов, Константин Дамянов – е вкаран в затвора.

Многократно арестуван и затварян поради конфликт с гръцките църковни власти.

Кузман Шапарданов е баща на революционера и просветен деец Тома Шапарданов.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български духовници от Македония
Родени в Българска Блаца